LHC kan syfta på
 LHC – en ishockeyklubb i Linköping, se Linköping HC
 LHC – en ishockeyklubb på Lidingö, se Lidingö HC
 LHC – en akronym för en partikelaccelerator vid CERN, se Large Hadron Collider